«Арсена́льная» (, ) — станция Киевского метрополитена. Находится в Печерском районе. Расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями «Крещатик» и «Днепр». Самая глубокая станция метрополитена в мире (глубина заложения — 105,5 м).

История 
Открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства. Название станция получила от расположенного рядом крупного завода «Арсенал». Пассажиропоток — 26,1 тыс. чел./сутки.

С 1986 года станция имеет статус «памятник архитектуры местного значения», охранный номер — 187.

Конструкция 
Станция глубокого заложения, «английского типа» — с коротким средним залом.
Средний зал соединён с каждой платформой двумя проходами-порталами. Имеется дополнительный отдельный проход между двумя платформами.

Подземный вестибюль соединён с поверхностью трёхленточным двухмаршевым эскалатором с промежуточным подземным вестибюлем. Наземный вестибюль представляет собой прямоугольное здание, увенчанное куполом. В нижнем эскалаторном марше установлены 3 эскалатора типа ЭМ-5.5 с высотой подъёма 55,8 м, а в верхнем марше — 3 эскалатора типа ЭМ-5.5 с высотой подъёма 46,6 м.

Станция имеет один выход на Арсенальную площадь и прилегающие к ней улицы Ивана Мазепы, Московскую и Михаила Грушевского.

При глубине 105,5 метров «Арсенальная» стала самой глубокой станцией метро в мире. Такая большая глубина объясняется тем, что вестибюль станции находится на большой высоте (порядка 100 м) относительно уровня Днепра, через который по метромосту идёт на другой берег. Следующая станция, «Днепр», находящаяся непосредственно у реки, является надземной.

По утверждению политолога Михаила Шпира, в плоскости станции «Арсенальная» находится правительственный бункер для укрытия главы государства на случай военных действий в стране.

Оформление 
Облицовка пилонов и стен выполнена белым и розовым мрамором, также используется алюминиевое литьё, анодированное под бронзу. Имеются характерные для подземных станций первой очереди мраморные скамейки и решётки путевых стен. Торец среднего зала был украшен барельефом, посвящённым январскому восстанию 1918 года рабочих завода «Арсенал», который был демонтирован в конце 1990-х годов, не сохранился.

Режим работы 
Открытие — 05:38, закрытие — 00:10.

Отправление первого поезда в направлении:
ст. «Лесная» — 6:01
ст. «Академгородок» — 5:48

Отправление последнего поезда в направлении:
ст. «Лесная» — 0:30
ст. «Академгородок» — 0:18

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Сведения на официальном сайте Киевского метрополитена
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Станция «Арсенальная» на сайте «Мир метро»
 Арсенальна (станція метро) на ВЕК 
 
 
 

Пилонные станции
Станции Киевского метрополитена
Святошинско-Броварская линия метрополитена
События 6 ноября
Станции метрополитена, построенные в 1960 году